Банковская система Узбекистана двухуровневая, верхний уровень которой представлен Центральным банком Узбекистана, а нижний коммерческими банками и микрокредитными организациями. Банковская деятельность является лицензируемой.

История 
Банковская система Узбекской ССР была создана в соответствии с Законом № 205-XII «О банках и банковской деятельности», принятым Верховным Советом 15 февраля 1991 года. Законом создавался Государственный банк Узбекской ССР и четыре коммерческих банка:
 Республиканский акционерно-коммерческий промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк);
 Республиканский акционерно-коммерческий агропромышленный банк (Узагропромбанк);
 Государственно-коммерческий банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (Узвнешэкономбанк);
 Государственно-коммерческий банк трудовых сбережений и кредитования населения Республики Узбекистан (Узсбербанк).

С обретением фактической независимости Государственный банк Узбекской ССР был переименован сначала в Государственный банк Республики Узбекистан, а затем в Центральный банк Республики Узбекистан.

Банковская система Узбекистана представлена 30 коммерческими банками[13][14]:

 5 — государственных
 13 — акционерно-коммерческих
 6 — частных
 5 — с участием иностранного капитала

Кроме того, функционируют шесть аккредитованных представительств иностранных банков — Национального банка Пакистана, Коммерцбанка, Ландесбанка Берлин (Германия), JP Морган Чейз Банка (США), Экспортно-импортного банка и Шинхан банка (Корея).

По состоянию на 1 февраля 2020 года количество инфокиосков и банкоматов составило 9,687 ед., в обращении находились 20,774,173 банковских пластиковых карт, платёжных терминалов — 407,278 ед.

В Узбекистане действует государственный Фонд гарантирования вкладов граждан в банках, задачей которого является выплата возмещений по вкладам граждан в банках, в случае отзыва лицензии банка Центральным банком, если это не связано с реорганизацией банка.

Согласно данным агентства Moody's, уровень операционных доходов узбекских банков один из самых высоких среди банков стран СНГ.

Правовое регулирование 
Основные законы, регулирующие банковскую деятельность в Узбекистане:
 Конституция Узбекистана
 Закон Республики Узбекистан № 216-1 от 25 апреля 1996 года «О банках и банковской деятельности»
 Закон Республики Узбекистан № 154-I от 15 декабря 1995 года «О Центральном банке Республики Узбекистан»
 Закон Республики Узбекистан № 360-II от 5 апреля 2002 года «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках»
 Закон Республики Узбекистан № 33 от 6 мая 2006 года «О потребительском кредите»
 Закон Республики Узбекистан № 13 от 16 декабря 2005 года «Об электронных платежах»
 Указы и Постановления Президента и Кабинета Министров, прочие нормативные акты

Крупнейшие банки Узбекистана 

Десять крупнейших банков Узбекистана по состоянию на 2019 год

Примечания

См. также 
 Банковская система Украины
 Банковская система России

Ссылки 
 Коммерческие банки Узбекистана
 Каталог банков республик бывшего СССР 
 Банковско-финансовая система Узбекистана

Банки Узбекистана
Банковское дело в Узбекистане
Банковские системы